ATN steht für:
 Aeronautical Telecommunications Network, Datenkommunikationsnetzwerk für die Flugsicherung
 Air Transport International (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Akute tubuläre Nekrose, eine Erkrankung der Nieren
 Ariana Television Network auch Ariana TV genannt, Fernsehstation in Afghanistan
 Ausbildungs- und Tätigkeitsnummer, die Identifizierungsnummer eines Personalbegriffs, der Ausbildungen und Tätigkeiten von Soldaten der deutschen Bundeswehr beschreibt
 das Kürzel der deutschen E-Sport-Organisation Alternate Attax
 Augmented Transition Network

AT/N steht als Abkürzung für:
 Anschreibeverfahren mit Gestellungsbefreiung, siehe Zollabfertigung#Belegarten

atn steht für:
 Ashtiani (ISO-639-3-Code), Nordwest-Iranische Sprache
 Dateinamenserweiterung von Adobe Photoshop Aktionendatei
 Arkustangens (), eine mathematische elementare Funktion

ATN